Podosporiella är ett släkte av svampar. Podosporiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Podosporiella